Le syndicat intercommunal des eaux de la Haute-Loue (SIEHL) est une structure intercommunale française, située dans le département du Doubs en région Franche-Comté.

Il s'agit du troisième plus grand SIVU chargé de l'alimentation en eau potable en France en nombre de communes membres (73 en 2019), derrière le syndicat d'eau du Roumois et du plateau de Neubourg (109 membres), dans l'Eure, et l'union des services d'eau du sud de l'Aisne (103 membres), dans l'Aisne.

Historique 

Le syndicat est fondé en 1951 par Henri Viennet, maire de Valdahon et conseiller général, qui devient son premier président. Les captages se font dans la Loue, à Lods, Montgesoye et Cléron, ainsi qu' à Laviron (captage souterrain).

Le , le syndicat signe avec la société de distribution gaz et eaux (SDGE) un contrat d'affermage, pour une durée de 15 ans.

Le , l'assemblée syndicale décide de l'avenir de ce contrat pour les 12 ans suivants, sous la présidence de Philippe Bouquet. Après avoir étudié la faisabilité d'un éventuel passage en régie, le système d'affermage est finalement adopté à nouveau, par 117 voix contre 15, par les 135 délégués votants. En concurrence avec Veolia pour l'attribution de ce contrat, la SDGE emporte les suffrages des délégués par 132 voix pour et 3 abstentions.

En 2015, le syndicat distribue l'eau potable à environ  clients.

Territoire communautaire

Géographie et volume d'eau 
Le syndicat tire son nom de la Loue. Le réseau de canalisations gérées par le syndicat représente une longueur de . 5,1 millions de m3 ont été distribués en 2019 ; du fait des fuites, 3,7 millions ont été facturés.

Composition 
Le syndicat était composé de 92 communes mais, depuis le , Grand Besançon Métropole s'est retiré du SIEHL et certaines communes ont fusionné ; il n'y a plus que 73 communes dans le Syndicat en 2019.

Administration

Siège 
Le siège du SIVU est situé à Valdahon, au 6, rue des grands chênes.

Les élus 

Chaque commune membre est représentée par deux délégués titulaires et deux suppléants lors des assemblées générales du syndicat.

Présidence

Compétences 
En tant que SIVU, le SIEHL exerce une compétence unique qui lui est déléguée par les communes membres. Il s'agit de la gestion de l'eau (traitement, adduction, distribution), qui fait partie de la compétence environnement et cadre de vie.

Régime fiscal et budget

Projets et réalisations

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Liste des intercommunalités du Doubs

Liens externes

Sources 
 BANATIC

Haute-Loue, Syndicat intercommunal des eaux
Eaux de la Haute-Loue
Association ou organisme lié à l'eau en France
Organisme fondé en 1950